Михаил Михайлович Жуковский (1821—1907) — русский военный деятель, генерал от артиллерии, генерал-адъютант.

Биография 
Из дворян. Родился а в Витебской губернии. По окончании курса в Михайловском артиллерийском училище занимал должности:

01.03.1846—10.12.1847 — помощник старшего адъютанта штаба управления генерал-фельдцейхмейстера,

10.12.1947—28.06.1848 — старший адъютант штаба управления генерал-фельдцейхмейстера,

03.10.1848—18.02.1854 — старший адъютант управления гвардейской артиллерии,

18.02.1854—13.07.1856 — командир лёгкой № 4-й батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады,

13.07.1856—20.10.1861 — командир лёгкой № 1-й батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады,

20.10.1861—19.01.1864 — командир 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригады,

19.01.1864—06.08.1865 — начальник артиллерии войск Дагестанской области,

06.08.1865—26.11.1869 — помощник начальника артиллерии Кавказского военного округа,

26.11.1869—18.12.1871 — начальник артиллерии Киевского военного округа,

14.09.1874—10.03.1880 — начальник артиллерии Гвардейского корпуса,

6 августа 1876 года назначен генерал-адъютантом к Его Императорскому Величеству,

06.11.1876-19.07.1878 — исправляющий должность начальника артиллерии Петербургского военного округа, с оставлением в должности начальника артиллерии Гвардейского корпуса.

С 1880 до самой своей смерти состоял по гвардейской пешей артиллерии, оставаясь в звании генерал-адъютанта.

Холост, женат не был, приёмная дочь.

Умер 10 ноября 1907. 30 ноября того же года исключён из списков умершим.

Воинские звания 

 В службу вступил (26.03.1836)
 Прапорщик (14.04.1840)
 Подпоручик (11.06.1841)
 Подпоручик гвардии (23.03.1847)
 Поручик (11.04.1848)
 Штабс-капитан (30.03.1852)
 Капитан (19.04.1853)
 Полковник (18.02.1854)
 Генерал-майор (08.11.1861) 
 Генерал-лейтенант (26.11.1869)
 Генерал-адъютант (1876)
 Генерал от артиллерии (15.05.1883)

Награды 

российские:

 Орден Святой Анны 3 ст. (1849)
 Орден Святого Станислава 2 ст. (1856)
 Императорская корона к Ордену Святого Станислава 2 ст. (1858)
 Знак отличия за XV лет беспорочной службы (1858)
 Орден Святой Анны 2 ст. (1859)
 Императорская корона к Ордену Святой Анны 2 ст. (1861)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1863)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1866)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1868)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1875)
 Орден Белого Орла (1878)
 Орден Святого Александра Невского (1887)
 Знак отличия за XL лет беспорочной службы (1888)
 Бриллиантовые знаки к Ордену Святого Александра Невского (1890)
 Орден Святого Владимира 1 ст. (1896)
 Знак отличия за L лет беспорочной службы (1896)

иностранные:

 Шведский Орден Меча 1 ст. (1875)
 Персидский Орден Льва и Солнца 1 ст. (1878)

Примечания

Источники 
 Альманах современных русских государственных деятелей / изд. Германа Александровича Гольдберга. — СПб.: Тип. Исидора Гольдберга, 1897. — С. 1134

Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Генералы от артиллерии (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)